Мильцы — название населённых пунктов на Украине:

 Мильцы — село в Старовыжевском районе Волынской области.
 Мильцы — село в Полтавском районе Полтавской области.

или:

 Мильцы — булгаро-славянское племя.